Water, een chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom (H2O)
 Water (trigram), een trigram uit het Chinese Boek der Veranderingen
 Water (nummer), van Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov, bekend van het Eurovisiesongfestival 2007